Кукетский — посёлок в Верещагинском районе Пермского края, находится на территории Зюкайского сельского поселения.

Расположен в восточной части Верещагинского района. На 1330 километре Транссибирской магистрали находится одноимённая железнодорожная станция, обслуживаемая пригородными электропоездами на участке Пермь 2 — Верещагино.

Население посёлка 700 человек. Национальный состав разнообразен, преобладают русские, коми-пермяки и немцы. Последние были завезены в посёлок в 1942 году, во время эвакуации с берегов Волги.

Первое упоминание о посёлке связано с строительством Пермь — Котлаской железной дороги в 1899 году. Ранее населённый пункт носил название Разъезд № 31, в 70-х годах XX века получил своё современное название.

Первое здание было построено в 1929 году, сейчас это двухэтажное здание расположено по адресу ул. Октябрьская д. 1.

В настоящее время в посёлке есть общеобразовательная школа № 1 (год основания 1947 г.), дом культуры и библиотека.

У поселка существует громкое сельскохозяйственное прошлое. Ранее в посёлке располагалось подсобное хозяйство ПермьНефть. В 1957 году оно было присоединено к тогда укрупняющемуся совхозу «Уралец», подсобное хозяйство вошло как Кукетское отделение, в качестве которого оно просуществовало до момента ликвидации хозяйства в 2004 году.

Примечания 
Поправка. Немцы Поволжья завозились в 1942 году. Осенью 1942 года туда завезли первые 30 женщин немецкого происхождения, выходцев с юга Пермской области. Их разместили в 3-х км. от Разъезде в д. Федулята. С первого дня они валили лес для фронта, строили первые землянки на Разъеде и там была организована трудармия. В числе этих 30 женщин была моя тётя Лидия Брайткрайц. В последующие годы довели количество женщин до 90 человек, назывался он "Женский батальон" и к концу 1946 года там уже было 3-е моих тёть: Лидия, Ида и Амалия. После 1946 года на Разъезд переехало много немецких семей, так как там разрешили воссоединяться немецким семьям из других комендатурских зон и просуществовала комендатура на Разъеде, как впрочем и везде, до 1 марта 1956 года. Посёлок во время войны и позже состоял в основном из бараков, их было около 10, в бараках был клуб, школа, магазин, почта. Двухэтажное здание расположенное по адресу ул. Октябрьская д. 1. появилось там только в начале 50-х годов и перевезли это здание из д. Федулята. В начале 50-х годов началось активное строительство 2-х квартирных домов - этому пример ул. Октябрьская, Ленина и др. После отмены комендатуры немецкие семьи стали уезжать на места довоенного проживания и многие переехали в Среднюю Азию, в основном в Казахстан и Киргизию. В их дома или квартиры стали переезжать многие русские семья из рядом расположенных деревень, как например д. Ермаки, Федулята и другие. От многих этих деревень уже и следов не осталось. 

Населённые пункты Верещагинского района